WSB2 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на 12-й хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 404 амінокислот, а молекулярна маса — 45 286.

Задіяний у таких біологічних процесах, як убіквітинування білків, альтернативний сплайсинг.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 12

Некатегоризовані білки